Timbaúba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Timbaúba (kommun), Pernambuco, 
 Timbaúba (ort), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar